Jailbreak (iOS), het softwarematig verwijderen van de door Apple ingebouwde systeembeveiligingen op een iPod, iPad of iPhone
Jailbreak (PS3), het softwarematig verwijderen van de door Sony ingebouwde systeembeveiligingen op een PlayStation 3
Jailbreak (album van Thin Lizzy), een album van Thin Lizzy
Jailbreak (nummer van Thin Lizzy), een lied van Thin Lizzy
Jailbreak (AC/DC), een lied van AC/DC
Jail Break, een computerspel